Umsatzsteuer-Voranmeldung steht für:
 Umsatzsteuer-Voranmeldung (Deutschland)
 Umsatzsteuer-Voranmeldung (Österreich)